Alfajor puede referirse a dos dulces típicos de la gastronomía española e hispanoamericana, diferentes según el lugar donde se elaboren:

 Alfajor (España), dulce español; o
 Alfajor (Latinoamérica), dulce iberoamericano que tiene su origen en el dulce homónimo español.